Алекса́ндр Гео́ргиевич Марья́сов (род. 26 июля 1947) — российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1969) и Дипломатическую академию МИД СССР(1984). Кандидат исторических наук. Владеет персидским и английским языками.

На дипломатической работе с 1969 года.
 В 1990—1991 годах — советник Управления стран Среднего Востока МИД СССР.
 В 1991—1992 годах — заведующий отделом Управления стран Среднего Востока МИД России.
 В 1992—1994 годах — советник Посольства России в Афганистане.
 В 1994—1997 годах — генеральный консул России в Исфахане (Иран).
 В 1997—1999 годах — начальник отдела Третьего Департамента Азии МИД России.
 В 1999—2001 годах — заместитель директора Третьего Департамента Азии МИД России.
 С 8 февраля 2001 по 30 мая 2005 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Иране.
 В 2005—2010 годах — директор Второго Департамента Азии МИД России.
 С 3 февраля 2010 по 25 августа 2014 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Таиланде и Постоянный представитель при ЭСКАТО в Бангкоке по совместительству.

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (20 июня 1994)
Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (20 сентября 2003)
Чрезвычайный и полномочный посол (13 ноября 2007)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Иране
Послы Российской Федерации в Таиланде
Консулы России в Исфахане
Постоянные представители Российской Федерации при ЭСКАТО